Cette page contient les pages d'homonymie de Duperré et Dupéré,

Patronyme 

 Guy-Victor Duperré (1775-1846), amiral français, marin d'Empire, pair de France et ministre de la Marine et des Colonies ;
 Victor Duperré (1825-1900), vice-amiral français ;
 Charles Duperré (1832-1914), vice-amiral français ;
 René Dupéré (1946-), un compositeur québécois.

Toponyme 

 École supérieure des arts appliqués Duperré, école d'art parisienne ;
 Duperré, ancien nom de la ville algérienne d'Aïn Defla ;
 rue Duperré, à Paris ;

Navires 
 Neuf navires de la Marine française ont porté le nom de .

Voir aussi

Lien externe